The Grip of Jealousy, cortometraggio muto statunitense del 1913.
The Grip of Jealousy, film muto statunitense del 1916 diretto da Joseph De Grasse.